Чемпионат мира по борьбе 1975 года прошёл в Минске. Соревнования проводились по трём видам борьбы во Дворце спорта, с 11 по 14 сентября по греко-римской борьбе, с 15 по 18 сентября по вольной борьбе. По плану и под эгидой ФИЛА, с 19 по 21 сентября прошли соревнования по борьбе самбо (в которых участвовали некоторые борцы вольного и классического стиля).

Церемония открытия чемпионата прошла в минском Дворце спорта 11 сентября 1975 года. В ходе церемонии были продемонстрированы различные национальные виды борьбы, распространённые в Советском Союзе, такие как чидаоба, куреш, хапсагай. 

Чемпионат мира по борьбе 1975 года стал первым крупным международным турниром, который был проведён по изменённым правилам. Во-первых, отныне схватка не могла закончиться вничью, как было ранее. Во-вторых, наиболее эффектные амплитудные броски, стали оцениваться выше, чем прежде. Баллы стали засчитываться и за броски, начатые на ковре и законченные за пределами ковра; вместе с тем более строгие санкции предусматривались за выход за пределы ковра.

В соревнованиях по вольной борьбе приняли участие 146 борцов из 23 стран мира.

В соревнованиях по греко-римской борьбе сборной Советского Союза был установлен рекорд, не побитый до сих пор: сборная завоевала 8 из 10 золотых медалей. Аналогичное количество золотых медалей и эквивалентное ему количество очков в командном зачёте завоевала советская сборная по самбо.

Медальный зачёт

Победители в командном зачёте

Медалисты

Вольная борьба

Греко-римская борьба

Борьба самбо

Примечания

Ссылки
 База данных FILA

Спорт в Белоруссии в 1975 году
Международные спортивные соревнования в Минске
Сентябрь 1975 года
Чемпионаты мира в Белоруссии
Международные соревнования по борьбе в Белоруссии
Международные соревнования по борьбе в СССР